Florentina steht für:
 Florentina, ein weiblicher Vorname
 Florentina, eine Handschrift der Digesten, siehe Littera Florentina
 (321) Florentina, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Florentyna
 Florentine (Begriffsklärung)
 Florentia
 Fiorentina